— японский  кино и телевидения, .

Биография 
В 1996 году Такэси Китано пригласил Масанобу Андо на одну из главных ролей в фильме Ребята возвращаются, это второй фильм Андо и его блестящий дебют на экране, за который он был удостоен несколькими наградами как лучшему дебютанту, включая премию Японской киноакадемии. Это сразу же сделало его одним из самых востребованных актеров японского кино.

С тех пор Андо приобрел большой опыт, снимаясь в ТВ-драмах и фильмах. Что позволило ему сыграть абсолютно разные роли: умственно отсталого (Innocent World / Невинный мир, 1998), грабителя банков (Драйв / Вождение, 2002 и Космические путешественники, 2000), ниндзя-самурая (Красная тень, 2001), студента-психопата (Караоке-террор, 2003), старшеклассника («69», 2004, по роману Рю Мураками) и даже труп (Понедельник, 2000).

Российским зрителям Масанобу Андо прежде всего известен ролью Кириямы Кадзуо — бездушного убийцы-психопата в культовом фильме Киндзи Фукасаку Королевская битва.

Помимо кино, Андо активно участвует в рекламных кампаниях знаменитых брендов: Тойота, ДоКоМо, Pocky и др.
Но, кино остается главным содержанием его динамичной актерской карьеры, его появления на экране всегда с нетерпением ждут зрители.

В 2003 году Андо дебютировал в качестве режиссёра короткометражкой «Адажиетто», с актрисой Асо Кумико в главной роли. «Адажиетто» входит в сборник режиссёра Накано Хироюки «Короткометражные фильмы» (Short Fims). В одной из короткометражек сборника, «Prefectural road star», играет и сам Андо.

В число его последних работ входят такие картины как: «4,6 миллиардов лет любви» и «Сукияки — вестерн Джанго» Такаси Миике; «Кошмарный детектив» режиссёра Цукамото Синъя.

В октябре 2011 года вышел новый фильм с Андо Масанобу и Цумабуки Сатоси «Контрабандист» (Smuggler) режиссёра Исии Кацухито по манге Манабэ Сёхэя, в котором Андо играет альбиноса-убийцу.

Фильмография 

Stardust Promotion